Альдерете () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Альдерете, Омар (род. 1996) — парагвайский футболист, играющий на позиции защитника.
 Альдерете, Херонимо де (1518—1556) — испанский конкистадор, чуть было не ставший губернатором Чили.